Talent può riferirsi a:

Talent – città dell'Oregon
Billy Talent – gruppo musicale canadese
Jim Talent – politico statunitense
Abbreviazione di Talent show – forma di spettacolo
33154 Talent – asteroide della fascia principale
Talent - etichetta discografica statunitense